A Fed Cup de  1974 foi a décima segunda edição torneio de tênis feminino mais importante por nações, 29 equipes participaram do Grupo Mundial, com a Austrália, ganhando na final dos Estados Unidos.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1974 no tênis